P110 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 110, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament